Wilhelmine Karoline von Dänemark (* 10. Juli 1747 in Kopenhagen; † 14. Januar 1820 in Kassel) war eine Prinzessin von Dänemark und durch Heirat Kurfürstin von Hessen.

Leben 
Wilhelmine Karoline war eine Tochter von König Friedrich V. von Dänemark und Norwegen (1723–1766) und dessen erster Ehefrau Louise (1724–1751), Tochter von König Georg II. von Großbritannien.

Am 1. September 1764 fand die Hochzeit mit ihrem Cousin, dem Erbprinzen Wilhelm von Hessen und Graf von Hanau (ab 1785 Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel und ab 1803 Kurfürst Wilhelm I. von Hessen), statt. Wilhelm war u. a. aufgrund des ausgedehnten Soldatenhandels einer der reichsten Fürsten seiner Zeit.

Die Zeit des Königreichs Westphalen (1806 bis 1813) verbrachte das Kurfürstenpaar getrennt im Exil. Während sich Wilhelm mit seiner Mätresse u. a. in Schleswig und Prag aufhielt, lebte Wilhelmine Karoline bei ihrer jüngeren Tochter Karoline Amalie im Gothaer Winterpalais.

Das Mausoleum der Kurfürstin befindet sich auf dem Kasseler Lutherfriedhof.

Nachkommen 
 Marie Friederike (1768–1839), Fürstin von Anhalt-Bernburg 
 Karoline Amalie (1771–1848), Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg 
 Friedrich (1772–1784) 
 Wilhelm II. (1777–1847), Kurfürst von Hessen

Vorfahren

Literatur

Weblinks 

Friedrich V. (Dänemark und Norwegen)
Louise von Großbritannien, Irland und Hannover
Wilhelm I. (Hessen-Kassel)
Prinz (Dänemark)
Prinz (Norwegen)
Landgräfin (Hessen-Kassel)
Kurfürstin
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
⚭Wilhelmine Karoline #Danemark
Geboren 1747
Gestorben 1820
Frau